Sheldon Bateau (Port of Spain, 29 januari 1991) is een voetballer uit Trinidad en Tobago die onder contract staat bij Samsunspor.

Carrière
Bateau speelde sinds 2009 in het eerste team van San Juan Jabloteh. In 2012 kwam die club in de financiële problemen en ging in juli 2012 failliet. De spelers moesten een nieuwe club vinden en Bateau stapte over naar North East Stars. Voor die club zou hij echter nooit uitkomen. Eind augustus 2012 doorliep Bateau een stageperiode bij FC Twente. Het salaris werd echter een struikelblok en een transfer werd afgewend. Omdat Bateau een niet-Europeaan is, moest hij minimaal een salaris van 458.000 euro per jaar krijgen in Nederland. Ook AFC Ajax volgde deze speler een tijdje. Uiteindelijk was het KV Mechelen die de speler transfervrij overnam op 13 september 2012. In België golden deze salarisregels immers niet. Bateau tekende een contract van een jaar met optie tot twee extra seizoenen.

Sheldon Bateau maakte op 6 februari 2013 zijn debuut in het voetbalelftal van Trinidad en Tobago in een vriendschappelijke interland tegen Peru (0–2). In juni 2015 werd hij opgenomen in de selectie voor de CONCACAF Gold Cup 2015, zijn eerste interlandtoernooi.

Statistieken

Voetballer uit Trinidad en Tobago